Kerkhove steht für:

 Kerkhove (Avelgem), ein Ortsteil der Gemeinde Avelgem in der belgischen Provinz Westflandern

Kerkhove ist der Familienname folgender Personen:

 Lesley Pattinama Kerkhove (* 1991), niederländische Tennisspielerin
 Maria Van Kerkhove (* 1977), US-amerikanische Epidemiologin

Siehe auch:
 Vandekerckhove
 Kerckhove
 Kerckhoven
 Kerkhoven
 Kerkhofen